Dewey megye (Dél-Dakota)
Dewey megye (Oklahoma)